Суміш — невпорядкована сукупність, до складу якої входять різні складові (елементи).

Система, що складається з газових, рідких або твердих компонентів (складників), між молекулярними частинками яких відсутні хімічні зв'язки. Може бути або не бути розчином, може бути дисперсною системою. Складники залишаються хімічно незмінними за даних умов протягом тривалого часу (часу спостереження).

Ідеальна суміш — суміш речовин A, B, C,… коли відносні активності (a) та мольні частки(x) кожного з компонентів є рівними (в певному наближенні): 

aB= xB, aC= xC, …,

а отже, в якій коефіцієнти активності речовин є рівними одиниці.

Хімія, промисловість 
 Суміш (хімія)
 Стержнева суміш
 Формувальна суміш
 Азеотропна суміш
 Рацемічна суміш
 Хромова суміш
 Бінарна суміш вугілля
 Ізоморфна суміш
 Пульпа
 Гідросуміш
 Суміш Ешка
 Змішаний стан
 Нафтогазові суміші

Культура 
 Димна суміш — український музичний гурт
 Димна суміш (альбом)

Джерела